Gatutjärn kan syfta på:
 Gatutjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
 Gatutjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (5,86 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn